В одиночному розряді тенісного турніру Athens Open 1987, який належав до категорії гран-прі, Гільєрмо Перес Рольдан здобув титул, у фіналі перемігши Торе Мейнеке 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

 Тарік Бонабіль (1-ше коло)
 Горст Скофф (чвертьфінал)
 Едуардо Бенгоечеа (1-ше коло)
 Гільєрмо Перес Рольдан (Чемпіон)

 Мар'ян Вайда (чвертьфінал)
 Альберто Тоус (2-ге коло)
 Роналд Ейдженор (1-ше коло)
 Дієго Перес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Open